Сен-Вйо () — муніципалітет у Франції, у регіоні Пеї-де-ла-Луар, департамент Атлантична Луара. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 370 км на південний захід від Парижа, 36 км на захід від Нанта.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році у муніципалітеті числилось 866 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 2252,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача.

Галерея зображень

Посилання 

 Сен-Вйо на сайті французького Національного інституту географії
 Сен-Вйо на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Сен-Вйо на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Сен-Вйо на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Сен-Вйо на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Атлантична Луара

Примітки 

Муніципалітети департаменту Атлантична Луара